Tempio di Minerva a Assisi
 Tempio di Minerva sull'Aventino a Roma
 Tempio di Minerva, sepolto sotto la basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma
 Tempio di Minerva, nel Foro Transitorio a Roma
 Tempio di Minerva Medica, in realtà forse un ninfeo, sull'Esquilino a Roma
 Santuario di Minerva, a Breno